Ро́бин Квами́на Квайсон (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Аль-Иттифак» и сборной Швеции.

Карьера

Клубная 
Начинал заниматься в футбольной школе стокгольмской команды «Ерва», однако является воспитанником другого столичного клуба — АИКа, в молодёжной академии которого провёл более десяти лет. В 2011 году в рамках сотрудничества между клубами 17-летний полузащитник перешёл в «Весбю Юнайтед», где сразу занял место в стартовом составе и стал одним из ведущих игроков команды. Проведя в общей сложности 17 игр, он сумел отличиться 8 раз. Осенью, наряду с играми за «Весбю», Робин стал привлекаться к играм АИКа, иногда попадая в заявку на матчи чемпионата Швеции. Хорошо проведя предсезонные сборы с основной командой, Куайсон удостоился похвалы главного тренера Андреаса Альма и получил место в основном составе клуба. В первом официальном матче сезона АИК встречался за Суперкубок страны с «Хельсингборгом». В этой игре и состоялся дебют Робина за столичный клуб на высшем шведском уровне. За 10 минут до конца встречи он вышел на замену вместо Роберта Омана Перссона. В 11 туре чемпионата он забил свой первый гол за АИК, поучаствовав в разгроме «Норрчёпинга».

В сборных 
Впервые в состав юношеской сборной Швеции был приглашён в январе 2012 года. Главный тренер сборной Томас Турессон вызвал Робина, как и его одноклубника Саля Юбарте, на юношеский турнир в испанской Ла-Манге, где шведам предстояло встретиться со сверстниками из Португалии, Норвегии и Венгрии. Куайсон принял участие в двух встречах, которые обе завершились поражением его команды. В конце августа 2012 года тренерский штаб молодёжной сборной, во главе с Хоканом Эриксоном и Томми Сёдербергом, пригласил Куайсона для подготовки к решающим отборочным играм чемпионата Европы 2013 года со Словенией и Украиной. В матче в Мариборе Робин вышел на поле на 77-й минуте, заменив Астрита Айдаревича при счёте 1:2 в пользу словенцев. Тот матч скандинавы проиграли, однако в матче с Украиной одержали победу, и заняли первое место в отборочной группе, выведшее их в стыковые матчи за право поехать на финальный турнир в Израиль на сверстников из Италии. Обе встречи Робин пропустил, а шведы проиграли дважды и на чемпионат Европы не попали.

Личная жизнь 
Робин родился в интернациональной семье. Его отец — ганец, а мать — шведка.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «АИКа» 

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки сборной Швеции по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «АФК Эскильстуна»
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Майнц 05»